Ramón Sánchez puede referirse a:

 Ramón A. Sánchez (1982-), futbolista salvadoreño;
 Ramón Sánchez Gómez "Ramón de Algeciras" (1938-2009), guitarrista español;
 Ramón Sánchez Lizarralde (19??-), crítico literario español;
 Ramón Sánchez-Ocaña (1942-), periodista español;
 Ramón Sánchez-Pizjuán (1900-1956), dirigente deportivo español - presidente de club de fútbol "Sevilla FC";

 Estadio Ramón Sánchez Pizjuán en Sevilla, España.

en:Ramón Sánchez